gmina Rudniki – gmina wiejska, powiat oleski, woj. opolskie
dawne gminy:
 gmina Rudniki – dawna gmina wiejska, powiat prużański, woj. poleskie
 gmina Rudniki – dawna gmina wiejska, powiat radomszczański, Generalne Gubernatorstwo Lubelskie

Zobacz też: gmina Rudnik